Detta är en lista över Sveriges fritidshusområden. Det finns 1 173 fritidshusområden (2015).

Tabellen nedan kan sorteras för respektive kolumn. Kolumnerna avser följande kategorier:

Kod = Fritidshusområdeskod (Fnnnn)
Namn = Fritidshusområdets namn (enligt SCB)
Kommun = Kommun
Area = Landareal (hektar)
Hus = Antal fritidshus

Area och Hus anges för de fyra åren 2000, 2005, 2010 och 2015.

Källor

Noter 

Fritidshusområden